Лєсковец — село, громада в окрузі Зволен Банськобистрицького краю.
 Лєсковець — село, громада в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Кисуцки Лєсковец — село, громада округу Кисуцьке Нове Место, Жилінський край.